Lliga de les Famílies Poloneses (del seu nom en polonès Liga Polskich Rodzin), partit polític històric de Polònia
 La Polla Records, grup de música punk rock del País Basc
 Reflux faringolaringi (del seu nom en anglès Laryngopharyngeal Reflux), flux del contingut de l'estómac cap a la faringe
 Resistència de polarització lineal (del seu nom en anglès Linear Polarization Resistance), paràmetre per determinar la velocitat de corrosió d'un metall
 LPR també és el codi UCI del LPR Brakes-Farnese Vini, equip ciclista irlandès